Klausheide (Hövelhof) - plaats in Noordrijn-Westfalen
 Klausheide (Nordhorn) - dorp in de gemeente Nordhorn, Nedersaksen
 Vliegveld Nordhorn-Lingen, voorheen Nordhorn-Klausheide - vliegveld bij bovenstaand dorp
 Klausheide (Enger) - wijk van Westerenger in de gemeente Enger, Noordrijn-Westfalen
 Klausheide (Neuruppin) - wijk van Neuruppin, Brandenburg
 Klausheide (asteroïde) - asteroïde, nummer 6506